Dom Duarte ist der Titel und Name von
 Eduard (Portugal) (1391–1438), portugiesischer König
 Duarte III. Pio de Bragança (* 1945), Chef des ehemals königlichen Hauses Braganza und Thronprätendent von Portugal
 Duarte Souto Maior da Costa, Herrscher in Osttimor um 1900